Hochberg kan syfta på följande:
 Hochberg, en tysk medeltida ätt
 Hochberg (berg i Österrike, Vorarlberg, Politischer Bezirk Bregenz), ett berg i Österrike